T57 steht für:
 M14 (Gewehr), ein US-amerikanisches Selbstladegewehr
 Gothawagen T57, eine Straßenbahnbaureihe aus der DDR